Numele Mircea David se poate referi la:
 Mircea David (fotbalist)
 Mircea David (politician)